Клеме́нте Хуа́н Родри́гес (; 31 июля 1981, Буэнос-Айрес) — аргентинский футболист, левый защитник. В составе сборной Аргентины стал чемпионом Олимпийских игр 2004 в Афинах.

Карьера 
Клементе Родригес начал свою карьеру в клубе «Бока Хуниорс», где дебютировал 18 октября 2000 года в матче Кубка Меркосур с уругвайским «Насьоналем»; матч завершился вничью 3:3. 10 декабря 2000 года он дебютировал в Апертуре чемпионата Аргентины в матче с «Чакаритой Хуниорс», в котором его клуб проиграл 1:2; этот матч стал для Родригеса единственным в первенстве страны, выигранном его клубом. Всего в 2000 году он провёл 4 игры.

В следующем году Родригес завоевал место в основном составе команды: он провёл 13 матчей в Клаусуре, 12 в Апертуре и 10 матчей в Кубке Либертадорес, завоёванный его командой. Также 3 игры Клементе провёл в Кубке Меркосур. В том же году, 6 апреля, он забил первый мяч за клуб, поразив ворота «Чакариты Хуниорс». В последующие два сезона Родригес оставался игроком основы команды, выиграв с клубом ещё один чемпионат Аргентины, второй Кубок Либертадорес, а также одержав победу в Межконтинентальном кубке, где провёл все 120 минут игры с «Миланом». Всего за «Боку» Родригес сыграл 148 матчей и забил 6 голов.

В июле 2004 года начались переговоры по поводу перехода Родригеса в московский «Спартак». В мае он прилетел в Москву, где заключил контракт со «Спартаком» на 4 с половиной года. Сумма трансфера составила 4 млн евро.

С 2004 года по 2009 год — игрок московского «Спартака». Начало 2007 года провёл в аренде в «Боке Хуниорс», а сезон 2007/08 — в испанском «Эспаньоле». Летом 2008 года вернулся в «Спартак».

11 августа 2009 года, по окончании контракта с российской командой, Родригес перешёл в аргентинский «Эстудиантес». Дебютировал за новую команду во втором туре Апертуры 2009 в Классико против «Химнасии» (Ла-Плата), закончившемся победой «студентов» 3:0.

25 июня 2013 года подписал двухлетний контракт с бразильским «Сан-Паулу».

Достижения 
 Бока Хуниорс
 Чемпион Аргентины (3): Ап. 2000, Ап. 2003, Ап. 2011
 Обладатель Кубка Аргентины: (1) 2011/12
 Обладатель Кубка Либертадорес: (3) 2001, 2003, 2007
 Обладатель Межконтинентального кубка: (1) 2003
 Финалист Кубка Либертадорес: 2004, 2012

 Спартак
 Серебряный призёр Чемпионата России: 2005, 2006, 2009
 Финалист Кубка России: 2005/06
 Финалист Суперкубка России: 2006

 Сборная Аргентины
 Олимпийский чемпион: (1) 2004
 Серебряный призёр Кубка Америки: 2004

Статистика

Примечания

Ссылки 
 
 
 Профиль на futbolxxi.com
 
 Профиль на guardian.touch-line.com

Футболисты Аргентины
Игроки сборной Аргентины по футболу
Олимпийские чемпионы по футболу
Олимпийские чемпионы от Аргентины
Чемпионы летних Олимпийских игр 2004 года
Футболисты на летних Олимпийских играх 2004 года
Игроки ФК «Бока Хуниорс»
Игроки ФК «Спартак» Москва
Игроки ФК «Эспаньол»
Игроки ФК «Эстудиантес»
Игроки ФК «Сан-Паулу»
Игроки ФК «Колон»
Игроки ФК «Барракас Сентраль»